

Patronymes

 Alec McNair (1883-1951), joueur écossais de football
 Barbara McNair (1934-2007), chanteuse et actrice américaine ;
 Bob McNair (1937-2018), homme d'affaires, propriétaire des Texans de Houston ;
 Fred McNair (né en 1950), joueur de tennis américain ;
 Frederick V. McNair, Sr. (1839-1900), contre-amiral américain
 John Babbitt McNair (1889-1968), avocat et homme politique canadien ;

 Harold McNair (1931-1971), musicien jamaïcain ;
 Lesley McNair (1883-1944), général américain ;
 Ronald McNair (1950-1986), astronaute américain ;
 Steve McNair (1973-2009), joueur de football américain ;
 Sylvia McNair (née en 1956), soprano américaine ;
 Winifred Margaret Slocock épouse McNair (1877-1950), joueuse de tennis britannique ;
 Robert McNair Wilson (1882-1963), médecin, historien et auteur de romans policiers écossais.

Autres
 (3354) McNair, un astéroïde, nommé d'après l'astronaute Ronald McNair ;
 USS McNair (DD-679), un destroyer américain de la Seconde Guerre mondiale, nommé d'après le contre-amiral McNair ;
 Fort Lesley J. McNair, un fort de l'US Army à Washington DC et l'un des plus anciens établissements de l'armée américaine, nommé d'après le général Lesley McNair.